Pokémon — série de jogos, anime e mangá da Nintendo
Pokémon (anime) — série de anime de Pokémon
Pokémon (série de jogos eletrônicos) — série de jogos de Pokémon
Pokémon Trading Card Game — jogo de cartas da série Pokémon

Desambiguações de quadrinhos
Desambiguações de televisão